Eddig a Brit Királyi Haditengerészet nyolc hajója viselte a HMS Orion nevet. A hajók, Óriónról, a görög mitológia híres vadászáról kapták nevüket.

 Az első Orion egy 74 ágyús sorhajó volt, melyet 1787-ben bocsátottak vízre, és 1814-ben bontottak szét. A hajó részt vett többek közt a napóleoni háborúkban is, például a nílusi és a trafalgari csatában.
 A második Orion egy 80 ágyús hajó volt, mely 1854-től 1867-ig állt hadrendben.
 A harmadik Orion egy páncélozott korvett volt, melyet eredetileg az Oszmán Birodalom számára építettek, de a Királyi Haditengerészet, még 1879-es vízrebocsátása előtt megvásárolta a hajót. 1909-ben a hajót raktárhajóvá alakították, majd 1913-ban eladták azt.
 A negyedik Orion egy 14,600 tonnás páncélos cirkáló lett volna, de a hajót végül nem építették meg.
 Az ötödik Orion egy Orion osztályú csatahajó volt, melyet 1910-ben bocsátottak vízre, majd 1912-től 1922-ig teljesített szolgálatot a haditengerészetnél.
 A hatodik Orion egy Leander osztályú könnyűcirkáló volt, melyet 1932-ben bocsátottak vízre és 1949-ben bontottak szét.
 A hetedik Orion egy 1940-ben elfoglalt francia tengeralattjáró volt.
 A nyolcadik Orion egy Oberon osztályú tengeralattjáró volt, mely 1974-től 1996-ig állt szolgálatban.

Források
Colledge, J.J. and Warlow, B. (2006) Ships of the Royal Navy : the complete record of all fighting ships of the Royal Navy, Rev. ed., London : Chatham,